Saint-Alexandre ist der Name folgender Gemeinden:
 Saint-Alexandre (Gard), Département Gard, Frankreich
 Saint-Alexandre (Québec), Provinz Québec, Kanada
 Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Provinz Québec, Kanada
 Saint-Alexandre-des-Lacs, Provinz Québec, Kanada